Экспедиционный корпус Франции на Дальнем Востоке (, сокращённо CEFEO) — бывшее временное вооружённое формирование французской армии, изначально созданное для противостояния Японской Империи в Индокитае, а затем — во время Вьетнамской войны.

Зарождение (1943—45) 
В июле 1943 года французский комитет национального освобождения из Алжира (в то время — территории Сражающейся Франции), заявил об участии французских войск в войне на Тихом океане. Генерал Шарль де Голль обозначил две основные задачи: ¹участие в войне против Японии наряду с Союзниками, и ²восстановление власти Французской Республики над своими владениями в Индокитае (которые японцы удерживали под своим контролем с 1940 года).

В июне 1945 главой корпуса назначают генерала де Леклерка, однако уже 15 августа Япония подписывает капитуляцию. Экспедиционные силы не успели даже покинуть территории Франции.

Леклерк прибыл в Канди (Шри-Ланка) 22 августа, чтобы подготовиться к высадке своих войск в Индокитае. Первые элементы экспедиционного корпуса (легкий корпус интервенции) прибыли в Индокитай в середине сентября, и вместе с англичанами и китайцами участвовали в разоружении японских войск. Основная часть экспедиционного корпуса не могла высадиться до начала октября, однако благодаря помощи Королевского флота, сам Леклерк высадился 5 октября.

Первая Индокитайская война (1946—1954) 
В 1946 году националистическое, а затем коммунистическое движение восстало против установившегося колониального господства во французском Индокитае. 

Коммунистический Вьетминь во главе с Хо Ши Мином сокрушил свои соперничающие националистические движения и организовал партизанскую армию, используя методы партизанской войны, а затем, в 1950-х годах, поддержку — используя обычные методы ведения войны. Первая Индокитайская война официально длилась с 20 ноября 1946 года по 20 июля 1954 года и была урегулирована Женевскими соглашениями.

Вывод французских войск из Вьетнама (1954—56) 
Экспедиционный корпус в Южном Вьетнаме просуществует до 28 апреля 1956 года, когда его ликвидирует генерал Жако.

Несмотря на Женевские соглашения были подписаны в июле 1954 года, ознаменовав официальное прекращение огня и раздел Вьетнама, эвакуация французских войск в Индокитае продлилась до 28 апреля 1956 года. За это время экспедиционный корпус в количестве более 100 000 человек завершил формирование Вьетнамской национальной армии (созданной ещë в 1949 году), которая в основном была настроена про-французски.

Последние французские солдаты покинули Сайгон в марте 1958 года, примерно через столетие после начала французской колонизации Индокитая.

Тихоокеанская война (1945) 
Экспедиционный корпус на Дальнем Востоке был создан в начале 1945 года в качестве замены старых Дальневосточных французских экспедиционных войск (). Его цель состояла в том, чтобы поддержать Сайгон во главе с Габриэлем Сабатье, командовавшему Французскими Индокитайскими силами () и Свободной Франции, борющейся с Японскими силами. После освобождения Франции в 1944 году и падением Нацистской Германии в Европе, на следующий год французские власти хотели освободить последние оккупированные территории стран Оси в Юго-Восточной Азии, включая недавно созданную Вьетнамскую империю, которая была японской колонией. 7 июня 1945 года Леклерк был назначен командующим экспедиционным корпусом. 22 июня Леклерк передал командование 2-й бронетанковой дивизией (2ème DB) — знаменитым подразделением, освободившим Париж в августе 1944 года — полковнику Дио. Уже 15 августа Леклерк принял командование Экспедиционным корпусом на Дальнем Востоке.

Командующие корпусом 
 Филипп Леклерк (1945–46)
 Жан Валлюи (1946–48)
 Роже Блезо (1948–49)
 Марсель Карпантье (1949–50)
 Жан де Латр де Тассиньи (1950–51)
 Рауль Салан (1952–53)
 Анри Наварр (1953–54)
 Поль Эли (1954–55)
 Пьер Жако (1955–56)

См. также 
 Индокитайская война
 Французский Союз
 Вьетнамская национальная армия

Примечания 

Армейские корпуса Франции
Воинские части и формирования, созданные в 1945 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1956 году